Le championnat du monde de squash féminin 2007 se déroule au Palais royal de Madrid à Madrid du 23 au 27 octobre 2007. Rachael Grinham bat sa sœur Natalie en finale alors que la double tenante du titre Nicol David est éliminée dès le deuxième tour par Shelley Kitchen.

Dotation et points 
En 2007, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde masculin 2007

Liens externes 

2007
Squash féminin
Squash féminin 2007
Sport en Espagne en 2007
Monde féminin
Sport en octobre 2007
Monde féminin 2007